Андреас () — небольшой посёлок (village) на севере острова Мэн. Центр одноимённого района.

Поселение 
К Андреасу ведут 2 дороги: А9 (от Рамси) и А17 (от Брайда). В посёлке находится каменная церковь Святого Андрея (англиканская). Она была построена в 1802 году. Также в Андреасе располагается начальная школа.

В футбольной лиге острова Мэн деревню представляет клуб Эйр Юнайтед. Стадион в Андреасе — первый, освещённый прожекторами на острове.

Ссылки 
 Исторические сооружения Эндреаса
 Начальная школа Эндреаса

Города острова Мэн